Абдулкадир Інан — башкирський філософ, тюрколог
 Афет Інан (1908—1985) — турецька історикиня і соціологиня.
 Сельчук Інан — турецький футболіст